Маріа́ні () — італійське прізвище. Відомі носії:

 Амос Маріані (; 1931—2007) — італійський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Анджело Маріані (; 1821—1873) — італійський диригент, музикант та оперний композитор.
 Анджело Маріані (, також — Анж-Франсуа Маріані; ; 1838—1914) — французький хімік.
 Едоардо Маріані (; 1893—1956) — італійський футболіст, нападник.
 Марчела Маріані (; 1936—1955) — італійська акторка.
 Тьєррі Маріані (; 1958) — французький політик.

Італійські прізвища